Екатери́на Анато́льевна Ники́тина () — российская актриса театра и кино.

Биография 
Родилась 18 июля 1977 года в городе Москве в кинематографической семье.

Отец Анатолий Степанович Никитин — режиссёр, мать Татьяна Иосифовна Никитина (в девичестве Одемлюк; 17 мая 1954) — актриса.

После окончания школы поступила во ВГИК. На 3-м курсе ВГИКа начала сниматься в кинопроекте «Тайны дворцовых переворотов», где сыграла роль молодой императрицы Елизаветы Петровны.

В 1997 году окончила актёрский курс ВГИКа в мастерской Анатолия Ромашина.

Затем пошла учиться в МГИМО, вышла замуж и родила ребёнка.

В 2004 году сыграла роль Вероники Градовой в «Московской саге».

Участвовала в международном театральном проекте «Москва — Берлин».

Личная жизнь 
Была замужем. От этого брака в 1999 году родился сын Никита. В 2000 году она развелась с мужем.

Творчество

Фильмография 
 1996 — Обыкновенная повесть —
 2000 — Марш Турецкого — Наташа (фильм 11 — Имеются человеческие жертвы)
 2000-2003 — Тайны дворцовых переворотов. Фильмы 1-6 — Елизавета Петровна
 2003 — Зачем тебе алиби? — Лена
 2003 — Тимур и его коммандос — коммандос
 2004 — Женщины в игре без правил — Елена Королёва
 2004 — Московская сага — Вероника Градова, жена Никиты
 2005 — Звезда эпохи — Сима
 2005 — Сага древних булгар. Сказание Ольги Святой —
 2006 — Городской романс — Женя Бармина
 2006 — Андерсен. Жизнь без любви — эпизод
 2006 — Запасной инстинкт — Зоя, возлюбленная Фёдора
 2007 — Расплата за грехи — Женя Бармина
 2007 — Все должны умереть — проститутка Тина
 2008 — Большая игра —
 2008 — Печать одиночества («Скелет в шкафу») — Саша
 2008 — Колдовская любовь — Эльза
 2008 — Уравнение со всеми неизвестными — Ирина
 2009 — Воротилы — Оксана Деменко
 2009 — Разлучница — Виктория
 2009 — Десантура. Никто, кроме нас — Татьяна, врач
 2009 — Маргоша — Екатерина Калугина, мама Алисы
 2010 — «Алиби» на двоих (фильм 2-й «Возвращение») — Тамара Игоревна Коробцова
 2010 — Белый налив — Алла, подруга Саши
 2010 — Девятый отдел — Маргарита Михайловна Соколовская, начальник оперативно-розыскной группы
 2012 — Я буду рядом —
 2012 — Однажды в Ростове — Наташа, жена Колесникова
 2012 — Бедные родственники — Анна (роль второго плана)
 2014 — Обнимая небо — Наташа (взрослая)
 2015 — Закон каменных джунглей — мачеха Иры
 2017 — Куба — Оксана Николаевна Садурова, капитан полиции
 2019 — Куба. Личное дело — Оксана Николаевна Садурова, майор полиции

Роли в театре 
 Вендетта-Бабетта, или Любовный капкан (Театральное агентство «Лекур»)

Ссылки 
 
 Екатерина Никитина на ruskino.ru

Примечания 

Выпускники ВГИКа